Oddone I (vescovo di Novara)
 Oddone I d'Aquitania
 Oddone I di Blois
 Oddone I di Borgogna
 Oddone I di Tolosa